Артобо́левський () — російське семінаристське прізвище, утворене від  — «хліб кидаю» (зв'язок з церемонією православної літургії — опускання частинок просфор у потир). Можливо, це калька з прізвища Хлєбников. Жіноча форма —Артоболевська.

Відомі носії 
 Артоболевський Володимир Михайлович (1874—1952) — природознавець.
 Артоболевський Георгій Володимирович (1898—1943) — майстер художнього слова, письменник, вчений. Син Володимира Михайловича.
 Артоболевський Іван Іванович (1905—1977) — радянський учений у галузі теорії машин і механізмів, Герой Соціалістичної праці.
 Артоболевський Іван Олексійович (1872—1938) — протоієрей, учений-богослов.

Жінки 
 Артоболевська Ганна Данилівна (1905—1988) — піаністка, музичний педагог.

Російські прізвища